Jean d'Espinay (évêque) (?-1503), un prélat français du () ;
 Jean d'Espinay (chevalier) (1528-1591), un homme de guerre et chevalier de l'ordre de Saint-Michel.